Александр Львович Нарышкин:
 Нарышкин, Александр Львович (1694—1746) — российский государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Нарышкин, Александр Львович (1760—1826) — обер-камергер, директор императорских театров.